John Pomeroy ist der Name folgender Personen:
* John Pomeroy (Politiker) (um 1347–1416), britischer Politiker 
 John Pomeroy (Filmeditor) (1921–1979), britischer Filmeditor und Regisseur 
 John Pomeroy (Animator) (* 1951), US-amerikanischer Animator 
 John Norton Pomeroy (1828–1885), US-amerikanischer Jurist
 John W. Pomeroy (John Willard Pomeroy; * 1960), kanadischer Hydrologe